Christian Ludwig Brehm – pastore e ornitologo tedesco
 Alfred Edmund Brehm – naturalista e scrittore tedesco, figlio del precedente
 7054 Brehm – asteroide della fascia principale